Alejandro María Aguado (1784-1842) – banchiere ebreo spagnolo naturalizzato francese
 Antonio López Aguado (1764-1831) – architetto neoclassico spagnolo
 Jesús Aguado – poeta e traduttore spagnolo
 Pedro de Aguado (XVI secolo) – religioso e scrittore spagnolo
 Xavier Aguado (1968) – ex-calciatore spagnolo
 Dionisio Aguado y García (1784-1849) – musicista spagnolo
 Emiliano Aguado Hernández (1907-1979) – saggista e drammaturgo spagnolo